O termo Garfield pode referir-se à:

Garfield - o protagonista das tiras criadas por Jim Davis

Pessoas
James A. Garfield - político estadunidense, vigésimo presidente dos Estados Unidos, assassinado com apenas seis meses de mandato.
Andrew Garfield - Ator americano.

Localidades
Garfield (Nova Jérsei)
Garfield (Arkansas)
Garfield (Washington)
Garfield (Kansas)
Garfield (Minnesota)
Garfield (Geórgia)
Garfield (Texas)

Desambiguação